RMS Amazon — название двух британских судов.
 RMS Amazon (1851) — деревянный колёсный пароход.
 RMS Amazon (1906) — океанский лайнер, потопленный германской подводной лодкой в 1918 году.